SJG steht für:
 Steve Jackson Games, US-amerikanischer Spieleverlag
 San Pedro de Jagua Airport (IATA-Code), Flughafen von San Pedro de Jagua, Cundinamarca, Kolumbien

sjg steht für:
 Sungor (ISO-639-3-Code), ostsudanische Sprache im Tschad und Sudan

Abkürzung